Fiege steht für:

Unternehmen:
 Fiege Logistik, deutsches Logistikunternehmen
 Fiege tec, deutscher Nutzfahrzeughersteller
 Privatbrauerei Moritz Fiege

Personen:
 Fiege (Familienname), deutscher Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Fiegen (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht Fiege oder Fiegen